Dmitri Soloviev (en russe, Соловьёв, Дмитрий Владимирович) est un patineur artistique russe né le . Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où il remporte la médaille d'or de l'épreuve par équipes.

Il remporte avec sa partenaire Ekaterina Bobrova la médaille d'argent aux jeux olympiques de Pyeongchang de 2018 en participant sous la bannière "athlètes olympiques de Russie".

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Ekaterina Bobrova

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Champion olympique de patinage artistique
Champion olympique russe
Médaillé d'argent olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Naissance en juillet 1989
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie